Věž může mít následující významy:

 věž je vysoká stavba
 chladicí věž – věž určená pro chlazení vody
 kostelní věž – věž kostela nebo jiné sakrální stavby
 skokanská věž – sportovní zařízení pro skoky do vody
 strážní věž – věž pro strážní službu
 těžní věž – věž používaná pro těžbu nerostů
 řídící věž – věž pro řízení letového provozu na letištích
 vodárenská věž – věž pro akumulaci vody
 věž (šachy) – jedna z figur ve hře šachy
 velitelské stanoviště či dispečerské stanoviště – např. řídicí věž na letištích
 dělová věž – otáčivá součást tanku a dalších bojových prostředků, je v ní obvykle umístěna hlavní výzbroj
 skalní věž – geomorfologický útvar
 věž (elektronika) – domácí audio zařízení, integrující několik zařízení či sestava z těchto zařízení z komponent (obsahuje zpravidla kazetový magnetofon, tuner, zesilovač, gramofon, CD přehrávač)
 věž (počítače) – označení skříně osobního počítače, která je orientovaná na výšku a je vhodná například pro umístění pod stolem
 Věž (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Věž (zámek)

 součást místopisného názvu (rozcestníky)
 Bílá věž
 Černá věž
 Prašná věž

Související články 
 Věžák
 Věžná
 Věžnice
 Vížka
 :Kategorie:Věže
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Věž“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Věž“

Externí odkazy